Ercsei Dániel (1744 k. – 1809) lelkész
 Ercsei Dániel (1781 – 1836) filozófiai író, bölcsész, MTA-tag